Софиевка Первая () — село в Близнюковском районе Харьковской области Украины.

Является административным центром Софиевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Зубово, Марьевка, Новомарьевка, Новоселовка, Раздоловка и Рудаево.

Код КОАТУУ — 6320686301. Население по переписи 2001 года составляет 495 (229/266 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Софиевка Первая находится на правом берегу реки Большая Терновка, на противоположном берегу расположено село Новомарьевка, на расстоянии примерно 5 км находятся железнодорожные станции Пост 934 км и Рудаево.

История 
 1825 — дата основания.
 В период немецкой оккупации октября 1941-сентября 1943 годов в Близнецах и окрестностях возникла партизанская группа из тридцати местных жителей, которую возглавил коммунист В.А. Сулима. Участники этой группы установили связь с подпольной группой в селе Новосёловка и участвовали в освобождении окрестных сёл Софиевка Первая, Рудаево, Раздоловка и Горжовка, совместно уничтожив 9 немецких офицеров и 58 немецких солдат и захватив вооружение, боеприпасы и военное имущество.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 Небольшой глиняный карьер.

Культура 
 Школа.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района